Wilhelmstraße può riferirsi a il nome di vie di alcune città della Germania:
Wilhelmstraße (Berlino)
Wilhelmstraße (Wiesbaden)